Rachid Taha (born 1958), cantant algerià
 Taha Al-Abid, poeta palestí
 Taha Akgül (nascut en 1990), lluitador tur
 Taha Hussein (1889-1973), escriptor i intel·lectual egipci
 Taha Yassin Ramadan (1938-2007), antic vicepresident iraquià